Valmala kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Valmala, Busca, ort och tidigare kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo,

Spanien 

 Valmala (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar